Појам Народни музеј може да се односи на:
 Музеј
 Народни музеј (Београд)
 Народни музеј Аранђеловац
 Народни музеј Ваљево
 Народни музеј Кикинда
 Народни музеј Крагујевац
 Народни музеј Краљево
 Народни музеј Крушевац
 Народни музеј Топлице
 Народни музеј Ужице
 Народни музеј Чачак
 Народни музеј Шабац
 Народни музеј у Врању
 Народни музеј у Нишу
 Народни музеј у Пожаревцу
 Народни музеј у Смедеревској Паланци
 Народни музеј Лесковац
 Народни музеј у Прагу